Lingchuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Lingchuan (陵川县) der bezirksfreien Stadt Jincheng in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Lingchuan (Jincheng)
 den Kreis Lingchuan (灵川县) der bezirksfreien Stadt Guilin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Lingchuan (Guilin)
 die Großgemeinde Lingchuan (灵川镇) der gleichnamigen Stadt in Guilin, siehe Lingchuan (Lingchuan)
 die Großgemeinde Lingchuan (灵川镇) des Stadtbezirks Chengxiang der bezirksfreien Stadt Putian in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Lingchuan (Chengxiang)